Коко може да се отнася за:

 Коко Шанел – френска модна диайнерка
 Коко Динев – български бизнесмен
 Коко Бийч - град във Флорида
 Коко Роузи – музикална група
 Коко Остин – американска актриса, модел
 Коко - река между Хондурас и Никарагуа
 Коко Роча- канадски модел
 Франческо Коко – бивш италиански футболист
 Коко – известна горила
 Коко – известно австралийско куче-актьор
 Коко острови - група острови в Индийският океан
 Тайната на Коко - компютърно анимационен филм от Пиксар от 2017 г.

Пояснителни страници